Heritage Village bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Heritage Village (Connecticut)
 Heritage Village (Delaware)
 Heritage Village (New Jersey)